Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1982 werd van 18 november t/m 3 december 1982 gespeeld in São Paulo. 
Winnaar met 20 punten uit 13 partijen werd Jannes van der Wal. Hij eindigde 1 punt voor nummer 2 Rob Clerc, 2 punten voor nummer 3 Harm Wiersma en 4 punten voor nummer 4, de Amerikaan Vladimir Kaplan.
De meest opvallende resultaten van van der Wal waren zijn overwinning in de 7e ronde op zijn naaste belager Clerc waardoor hij op 2 punten voorsprong kwam en zijn nederlaag in de 9e ronde tegen Djedjé Kouassi waardoor Clerc weer op gelijke hoogte kwam. 
Naar aanleiding van het behalen van deze wereldtitel werd van der Wal uitgenodigd in een TV-programma van Mies Bouwman waarin hij opviel door zijn zwijgzaamheid. 

In het toernooi ontbraken de Sovjet-spelers wegens visumproblemen. Daarom werd de uitslag van het toernooi in eerste instantie niet erkend door de Sovjet-dambond. Als compromis werd in 1983 een achtkamp om de wereldtitel georganiseerd met deelname van de eerste 4 geëindigden van het WK 1982, de gedeelde nummer 7 Djedjé Kouassi (samen met Mamina N'Diaye de hoogst geëindigde Afrikaan) en 3 Sovjet-spelers.

Eindstand

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Brazilië
Dammen in 1982
Sportevenement in São Paulo
Dammen